Каракал () — город в Румынии. Расположен в исторической области Олтения, входит в состав жудеца Олт, является железнодорожным узлом. Население — 34 600 жителей (2002 год). Город основан на одноимённой реке. Промышленность — пищевая, в основном плодоконсервная.

Основание города может быть отнесено к 217 году. Легенда гласит, что город Каракал был назван в честь римского императора Каракалла. Название также может иметь происхождение от половецкого слова «кара-кал» — «чёрная крепость».

Известные уроженцы и жители 
 Арджешану, Георге (1883—1940) — румынский политический и военный деятель, премьер-министр Румынии.
 Римару, Йон  1946—1971) — румынский серийный убийца.

Примечания

Ссылки 
 Музей Каракала 

Города Румынии